Einleben steht für:
 Akkulturation
 Assimilation (Soziologie)
 Einleben (Ludwig Laher), Roman
 Einleben (Band)
Siehe auch:
 Ein Leben